Liepaja stift kan syfta på:

 Liepaja evangelisk-lutherska stift – ett stift inom Lettlands evangelisk-lutherska kyrka
 Liepaja romersk-katolska stift